Bröckling ist der Familienname folgender Personen:
 Ulrich Bröckling (* 1959), deutscher Soziologe